Mito steht für

 Mito, eine japanische Stadt und Verwaltungssitz der Präfektur Ibaraki auf Honshū
 Mito (Han), ein historisches Lehen in Japan während der Edo-Zeit
 Mito (Insel), eine philippinische Insel
 Cagiva Mito, ein Motorrad von Cagiva

MiTo steht für:

 Alfa Romeo MiTo, ein Fahrzeug von Alfa Romeo

Mito ist der Familienname folgender Personen:

 Shigeo Mito, japanischer Lautenist
 Shunsuke Mito (* 2002), japanischer Fußballspieler